Medakova Glavica är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Sarajevo. Medakova Glavica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Medakova Glavica är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Terrängen runt Medakova Glavica sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Medakova Glavica. Runt Medakova Glavica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bihać,  km söder om Medakova Glavica. 

I omgivningarna runt Medakova Glavica växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina